Осинг:

 Осинг — один из австронезийских языков Индонезии;
 Осинг — один из народов Индонезии.